Alles Banane steht für:
 Alles Banane – Die Kinderhitparade, ARD-Kindersendung (1991–1992)
 Alles Banane, 29. Folge (1993) von Café Meineid, siehe Café Meineid/Episodenliste #3. Staffel
 Alles Banane, 12. Folge (2000) von Enigma – Ein Supergirl zum Knutschen, siehe Enigma – Ein Supergirl zum Knutschen #Staffel 1
 Alles Banane, 28. Folge (2009/dt. 2010) von Zack & Cody an Bord, siehe Zack & Cody an Bord/Episodenliste #Staffel 2
 Alles Banane, 652. Folge von Elefant, Tiger & Co., siehe Elefant, Tiger & Co./Episodenliste #2016

 Alles Banane Vol. 3, Album (1996) von Die Schlümpfe, siehe Die Schlümpfe/Auszeichnungen für Musikverkäufe #Die Schlümpfe – Alles Banane Vol. 3
 Alles Banane, Single (1997) von Wise Guys, siehe Wise Guys/Diskografie #Singles
 Alles Banane, Filmmusik (2008) für Brot für die Welt von Lopazz

 Alles Banane, Kinder- und Jugendtheaterstück (1999) von Michael Wempner

 Alles Banane, Ausgabe 25 (4/97) von Gänsefuß (Zeitschrift), siehe Gänsefuß (Zeitschrift) #Titel der Ausgaben und Weblinks